Аграно́вич — еврейская фамилия. Известные носители:
 Агранович, Александр Ильич (псевдоним Александр Левиков; 1926—2015) — русский поэт, писатель.
 Агранович, Алексей Михайлович (род. 1970) — российский режиссёр, продюсер, актёр; сын М. Л. Аграновича.
 Агранович, Борис Львович (1938—2014) — советский и российский ученый. 
 Агранович, Владимир Моисеевич (род. 1929) — советский и российский физик, лауреат премии имени Л. И. Мандельштама.
 Агранович, Евгений Данилович (1918—2010) — советский и российский кинодраматург, поэт, сценарист, прозаик, бард, художник.
 Агранович, Екатерина Александровна (род. 1998) — российская журналистка, медиаменеджер, секретарь Союза журналистов России.
 
 
 Агранович, Софья Залмановна (1944—2005) — российский литературовед, фольклорист, профессор Самарского университета.

См. также